Júlio Pereira Cadozo Junior, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, é um diretor executivo de riscos filiado ao Banco Cooperativo Sicredi, no qual exerce a função desde fevereiro de 2013. 
Júlio Cardozo é responsável pela administração de uma carteira de ativos de R$ 12 bilhões (US$ 3,21 bilhões), em produtos de investimentos, que inclui ações da bolsa de valores, derivativos e instrumentos de crédito, além de ser responsável pelo gerenciamento do risco de mercado e do risco de liquidez da empresa.

Trajetória profissional de Júlio Pereira Cardozo Junior 

A trajetória profissional de Júlio Pereira Cardozo Junior no mercado financeiro iniciou-se em 1994, assumindo como gerente do Banco Bozano, Simonsen, no período entre dezembro de 1994 e agosto de 1999. 
A partir de janeiro de 2000 a abril de 2001, Júlio Cardozo se se tornou associado da empresa Value Partners. Em seguida atuou como tesoureiro do Banco BVA (Bilbao Bizcaya Argentaria)  durante 6 anos, de abril de 2001 a janeiro de 2007.
Em janeiro de 2007 iniciou as suas atividades como diretor de investimento da empresa iniciou as atividades como diretor de investimento da empresa Vitória Asset Management até janeiro de 2009 até janeiro de 2009. 
Em junho de 2009 Júlio Pereira Cardozo Junior iniciou sua trajetória no Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), como diretor na sede da empresa em porto alegre. 
O Banco Cooperativo Sicredi é uma empresa com mais de 115 anos de existência, fundada em 28 de dezembro de 1902 na cidade de Nova Petrópolis, por Theodor Amstad, a empresa tem uma ocupação nacional em 22 estados do Brasil e no distrito federal e conta com mais de 4 milhões de associados e mais de 25 mil colaboradores. 
Em dezembro de 2011 Júlio Cardozo assumiu como CRO dentro da Sicredi, cargo que ficou responsável até janeiro de 2013, para finalmente assumir como Diretor Executivo de Riscos, função que exerce até o momento (2019).

Formação Acadêmica 

Júlio Pereira Cardozo formou-se em Bacharel em Ciências da Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica em 1994. 
Entre os anos de 1998 e 2000 Júlio iniciou seu curso de Master in Business Administration (MBA), pela Michigan University – Stephen M. Ross School of Business, curso lato sensu com enfoque para pessoas que procuraram aprimorar seus conhecimentos e habilidades administrativas, objetivando ter uma visão macro mais refinada do mundo corporativo.
No mesmo período de tempo (1998 a 2000), o empresário recebia o certificado de analista financeiro (Chartered Financial Analyst) – ‘Certificate in Investment Performance Management’ – pela CIPM, Finance, formação que também durou 2 anos. 
No ano de 2010 recebeu o certificado de Analista de Investimento Alternativo (Chartered Alternative Investment Analyst), pela Caia Association.
Mais recentemente, Júlio Cardozo participou do programa de gerenciamento de riscos, RMA, Risk Managers Association and the Aresty Institute of Executive Education, Wharton School, University of Pennsylvania em 2018.

Outros Projetos desenvolvidos 

Ao longo dos últimos anos, palestrou em diversos âmbitos, como a University of Pennsylvania – Wharton School – Advanced Risk Management, em junho de 2018 e o Fórum de Monitoramento e Segmentação Prudencial para o SNCC em 2017.
Administradores do Rio de Janeiro
Finanças